Folgende Vereine tragen bzw. trugen die Bezeichnung Duisburger SV:

 Duisburger SpV, ein Vorgängerverein des heutigen Eintracht Duisburg.
 Duisburger Schlittschuh-Verein, Vorgängerclub des deutschen Eishockeyvereins EV Duisburg, aus dem die heutigen Füchse Duisburg hervorgingen.
 Duisburger Schwimmverein von 1898, ein deutscher Schwimmverein und Wasserballbundesligist.
 Duisburger SV 1900, ein deutscher Fußballverein, bis 1969: Duisburger SC 1900.